Голден-Валли () — североамериканский топоним:
 Голден-Валли — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США.
 Голден-Валли — тауншип в округе Розо, штат Миннесота, США.